Paradijs, in de volksmond een oord waar het leven heerlijk is
 Paradijs (architectuur), ook parvis, is een hof of narthex aan voor- en/of zijkant van een kerkgebouw 

 Paradijs (Breda), een wijk in Haagse Beemden in de Nederlandse gemeente Breda
 Paradijs (Gelderland), gebied bij Barneveld in de Nederlandse provincie Gelderland
 Paradijs (Noord-Holland), een buurtschap in de gemeente Opmeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Paradijs (West-Vlaanderen), een gehucht in Rekkem, in het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Paradijs (Zeeland), een buurtschap in de Zeeuwse gemeente Terneuzen
 Paradijs (Arnhem), een buurt in het centrum van Arnhem
 Sjuul Paradijs, journalist en voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf

Zie ook 
 Het Paradijs (doorverwijspagina)